Saint Philip, Saint-Philip,  St Philip, St. Philip, eller San Felipe kan avse:

Geografi

Antarktis 

 San Felipe (ö),

Antigua och Barbuda 

 Parish of Saint Philip, parish,

Barbados 

 Saint Philip (parish),

Chile 

 San Felipe, Chile, 
 San Felipe (kommun), Chile,

Colombia 

 San Felipe (kommun), Colombia, 
 San Felipe, Colombia,

Costa Rica 

 San Felipe, Costa Rica, San José,

Dominikanska republiken

 San Felipe de Puerto Plata

Guatemala 

 Municipio de San Felipe, kommun, 
 San Felipe, Guatemala, Departamento de Retalhuleu,

Kap Verde 

 Saint Philip (kommunhuvudort), São Filipe, 
 Concelho do São Filipe, kommun,

Mexiko 

 San Felipe Usila (ort), Oaxaca, 
 Teotlaltzingo, ort, Puebla, San Felipe Teotlalcingo, 
 San Felipe Jalapa de Díaz (ort), Oaxaca, 
 Villa Mariano Matamoros, ort, Tlaxcala, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, 
 San Felipe del Progreso (ort), Delstaten Mexiko, 
 San Felipe, Delstaten Mexiko, Villa Guerrero, 
 San Felipe, Ayutla de los Libres, 
 San Felipe, Baja California, Mexicali, 
 San Felipe, Jiménez, 
 San Felipe, Villa de Cos, 
 San Felipe Aztatán, ort, Nayarit, Tecuala, 
 San Felipe, Guanajuato, 
 San Felipe, Pénjamo, 
 San Felipe, Tarandacuao, 
 San Felipe kommun, Guanajuato, 
 San Felipe kommun, Yucatán, 
 San Felipe, Gómez Palacio, 
 San Felipe, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 San Felipe, Altotonga, 
 San Felipe, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
 San Felipe, Motozintla, 
 San Felipe, Tapachula, 
 San Felipe, Abasolo, 
 San Felipe, Hidalgo, Tulancingo de Bravo, 
 San Felipe, Jalisco, Mexticacán, 
 San Felipe, San José Chiltepec, 
 San Felipe, Chilón, 
 San Felipe, Yuriria, 
 San Felipe, Córdoba, 
 San Felipe (La Estación), 
 San Felipe, San Miguel Chimalapa,

USA
 San Felipe, Texas – en ort

Se även
 São Filipe (olika betydelser)
 Sao Felipe
 São Felipe